Вера Григорьевна Ефимова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, организатор здравоохранения.

Биография 
Родилась в селе Икково Чебоксарского уезда в 1911 году. Окончила лечебный факультет Казанского медицинского института (1933). 

После окончания института направлена работать врачом-невропатологом в Чебоксарскую городскую больницу.

В 1933—1941 годах — врач-невропатолог, заведующая отделением в Чебоксарской городской больнице, заведующая Чебоксарским горздравотделом. 

В годы Великой Отечественной войны служила начальником эвакогоспиталя №3056, который формировался и функционировал в Чебоксарах (1941—1945). 

В 1945—1973 годах — заместитель министра, министр здравоохранения Чувашской АССР, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы № 1 по поликлинике.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Умерла в Чебоксарах в 1996 году, похоронена на городском кладбище № 2.

Звания и награды 
 Заслуженный врач РСФСР (1960). 
 Орден Ленина (1966), 
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды: 1945, 1961),
 медали: «За трудовую доблесть»,
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (дважды: 1971, 1980),
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР,
 Почётная грамота Минздрава СССР,
 Персональный пенсионер союзного значения.

Литература 
  
 
  // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Ссылки

Примечания 

Выпускники Казанского медицинского университета
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Министры Чувашской АССР
Неврологи СССР
Министры здравоохранения
Похороненные в Чебоксарах
Персональные пенсионеры союзного значения